Louhivaara ist der Nachname von:
Ilppo Simo Louhivaara (1927–2008), finnischer Mathematiker
Ossi Louhivaara (* 1983), finnischer Eishockeyspieler